Dancing on Ice: Vis În doi este o emisiune de tip concurs în care vedetele concurează pe gheață, în ritm de dans, alături de patinatori profesioniști. 

Nouă celebrități au acceptat provocarea Dancing  on Ice de a patina cu partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii. 

Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merită a fi împlinite. La final, o singura pereche a fost câștigătoare. 
 
Show-ul este prezentat de Irina Fodor și Ștefan Bănică Jr.

Juriul a fost jurizat de Cornel Gheorghe, Simona Pungă, Elwira Și Mihai Petre. 

Noua concurenții cu partenerii lor sunt: 

Ruby face echipa cu Zsolt Kerekes. 

Cătălin Cazacu face echipa cu Codruța Moiseanu. 

Iulia Albu face echipa cu Marian Prisacaru.

Oase face echipa cu Andreea Ureche. 

Jean Gavril face echipa cu Ana Maria Ion. 

Carmen Grebenișan face echipa cu Lilian Bînzari. 

Cosmin Natanticu face echipa cu Maria Andreea Coroama. 

Nicolai Tand face echipa cu Daniela Niță. 

Sore face echipa cu Grațiano Dinu.